Айваседапу́р (устар. Айваседа-Пур) — река в России, протекает по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Длина реки — 178 км. Площадь водосборного бассейна — 26 100 км². Средний расход воды — 260 м³/с.

Правая образующая реки Пур, сливается с Пякупуром около города Тарко-Сале. Образована слиянием рек Етыпур и Еркалнадейпур.

Питание реки преимущественно снеговое, 280 км от устья судоходны.

Притоки 

 13 км: Етуяха
 19 км: Куйкумарре-Яха
 22 км: Якунемеяха (длина 64 км)
 24 км: протока без названия
 7 км: Отоматлыяха
 34 км: Ёсереяха
 51 км: Янатъяха
 64 км: Етуеган
 74 км: Апэйюнатейяха
 76 км: Коодъяха
 78 км: Дягиеган
 85 км: Евакояха
 94 км: Харампур (длина 320 км)
 112 км: Пайсята
 117 км: Етуяха
 125 км: Комтыяха
 150 км: река без названия
 150 км: Ныбияха (длина 88 км)
 162 км: река без названия
 167 км: Хадутейпур (длина 188 км)
 178 км: Етыпур (длина 267 км)
 178 км: Еркалнадейпур (длина 423 км)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур. Речной бассейн реки — Пур.

Гидроним 
Пур — название принимающей реки, Айваседа — название её левой составляющей. Образовано русской адаптацией ненецкого Нгэвасяда («безголовые»), названия одного из родов лесных ненцев, живших на этой реке. В целом может быть осмыслено как «Пур рода Айваседа».

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Пура
Реки Пуровского района